Bernström ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Bernström (1925–2014), schwedischer Schauspieler
 Elisa Bernström, schwedische Soldatin, siehe Elisa Servenius